Amazing може значити:

Музика

Альбоми 
 «Amazing» — альбом Елкі Брукс.
 «Amazing» — альбом гурту «Banaroo».
 «Amazin'» — альбом Тріни.

Пісні 
 «Amazing» — пісня гурту «Aerosmith».
 «Amazing» — пісня гурту «High and Mighty Color».
 «Amazing» — пісня Джорджа Майкла.
 «Amazing» — пісня гурту «Westlife».
 «Amazing» — пісня Сіла.
 «Amazing» — пісня Каньє Вест.
 «Amazing» — пісня Інни.
 «Amazing» — пісня Ванесси Аморозі.